Henriksen  är ett danskt och norskt efterernamn med flera stavningar. Det var ursprungligen ett patrobymikon med betydelsen Henriks son.

Personer med efternamnet Henriksen 

 Aage Henriksen
 Bjarne Henriksen
 Camilla Strøm Henriksen
 Dennis Henriksen
 Hans J. Henriksen
 Henriette Henriksen
 Hild Henriksen
 Karl Einar Henriksen
 Lance Henriksen
 Levi Henriksen
 Markus Henriksen
 Niels Henriksen
 Paw Henriksen
 René Henriksen
 Stig Frode Henriksen
 Vera Henriksen
 Yngve Henriksen

Danska efternamn
Svenska efternamn
Norska efternamn